Первая лига 1949 () — 12-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1949
Албания
1949 год в Албании